Daber peut désigner :
 Dobra (powiat de Police) (Daber en allemand), un village de Pologne,
 Daber, un village du Cameroun dans la commune de Tibati.
Daber, verbe désignant l'action du mouvement chorégraphique appelé "Dab"

Homonymie de toponyme